Germán Becker puede referirse a:

En :
 Germán Becker (1980 -), cantante de tangos, músico, autor y compositor argentino.
En :
 Germán Becker Baechler, alcalde de Temuco, Chile, 1963, 1967 - 1973.
 Germán Becker Alvear, hijo del anterior, diputado por Temuco, Chile. Hermano del alcalde de Temuco, 2008-2011, Miguel.
 Germán Becker Ureta, creador de espectáculos masivos como los clásicos universitarios, contertulio del programa de TV chileno de Canal 13 cable Tertulia (2003-2006).
 Estadio Germán Becker, estadio municipal de la ciudad de Temuco.